Municipio de Morgan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Morgan (condado de Cleburne, Arkansas). un municipio ubicado en el condado de Cleburne.
 Municipio de Morgan (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Morgan (condado de Lawrence, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Morgan (condado de Sharp, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sharp.
 Municipio de Morgan (condado de Rowan, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rowan.
 Municipio de Morgan (condado de Rutherford, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Rutherford.
 Municipio de Morgan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Morgan (condado de Jones, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Morgan (condado de Coles, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Coles.
 Municipio de Morgan (condado de Harrison, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Morgan (condado de Owen, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Owen.
 Municipio de Morgan (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Morgan (condado de Crawford, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Morgan (condado de Decatur, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Decatur.
 Municipio de Morgan (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Morgan (condado de Harrison, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Harrison.
 Municipio de Morgan (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Morgan (condado de Thomas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Thomas.
 Municipio de Morgan (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Morgan (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Morgan (condado de Gallia, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Gallia.
 Municipio de Morgan (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Morgan (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Morgan (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Morgan (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Morgan (condado de Mercer, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Mercer.
 Municipio de Morgan (condado de Greene, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Greene.